Tomáš Vaclík, né le  à Ostrava en Tchéquie, est un footballeur international tchèque qui évolue au poste de gardien de but au sein du club anglais de Huddersfield Town.

Biographie

Carrière en clubs  

Le , Tomáš Vaclík s'engage avec le FC Bâle pour quatre ans et un montant estimé à  d'euros. Il y conserve son numéro 1, libre depuis le départ de Yann Sommer.

Le , il s'engage pour trois ans avec le FC Séville contre  d'euros.
Le , le  FC Séville ne prolonge pas son contrat et devient libre. Il s'engage alors avec  l'Olympiakos pour la saison 2021-2022.

Le , il rejoint Huddersfield Town.

Carrière en sélection 
Tomáš Vaclík est convoqué pour la première fois par Michal Bílek, le sélectionneur de l'équipe nationale de Tchéquie et honore sa première sélection face à la Slovaquie le  (victoire 3-0).

Il est retenu par le sélectionneur Pavel Vrba dans la liste des 23 joueurs pour disputer l'Euro 2016. Il est toutefois la doublure de Petr Čech lors de ce tournoi et ne joue aucun match.

Statistiques

Palmarès

Club 
Tomáš Vaclík est champion de Tchéquie en 2014 et remporte la Coupe de Tchéquie en 2014 avec le Sparta Prague.

Parti ensuite au FC Bâle, il est champion de Suisse à trois reprises en 2015, 2016 et 2017. Il remporte la Coupe de Suisse 2017.

Avec le FC Séville, il est finaliste de la Supercoupe d'Espagne 2018, et Il a remporte l'Europa League 2020.

Tomáš Vaclík est champion de Grèce en 2022 avec le Olympiakos.

Distinctions individuelles 
Il est élu meilleur joueur du mois du Championnat d'Espagne en .

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international tchèque
Joueur du Viktoria Žižkov
Joueur de l'AC Sparta Prague
Gardien de but du FC Bâle
Gardien de but du Séville FC
Gardien de but de l'Olympiakos
Gardien de but au football
Naissance en mars 1989
Naissance à Ostrava
Naissance en Tchécoslovaquie